Großsteingrab Skåningegårdene steht für:

 Großsteingrab Skåningegårdene 1
 Großsteingrab Skåningegårdene 2
 Großsteingrab Skåningegårdene 3